Maçã em inglês
Apple Inc.
Apple Records

Pessoas
Ananda Apple
Fiona Apple

Desambiguação